Gömöri ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Gömöri, deutscher Automobil-Rennfahrer und Bobfahrer
 György Gömöri (1904–1957), ungarisch-amerikanischer Mediziner

Siehe auch:
 Gömöri-Trichrom-Färbung
 Gömöri-Methenamin-Silberfärbung (GMS), eine Silberfärbung